Стильпон из Мегары (; ок. 360 до н. э. — ок. 280 до н. э.) — древнегреческий  Мегарской школы, современник Теофраста, Диодора Крона и Кратета Фиванского.

Произведения Стильпона не сохранились, но известно, что его интересовали логика и диалектика, в этике был близок к киникам и стоикам.

Наиболее известными учениками Стильпона были Филон Диалектик и Менедем, слушал его также Зенон Китийский, основатель стоицизма.

Согласно Диогену Лаэртскому, написал девять диалогов: «Мосх», «Аристипп или Каллий», «Птолемей», «Херекрат», «Метрокл», «Анаксимен», «Эпиген», «К своей дочери», «Аристотель».

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. — (Серия «Философское наследие»). — : Мысль, 1979. — 624 стр.
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — , 2008. — С. 700—701. — 

Эллинистические философы